

Бренник — село в гміні Злотория Злоторийського повіту Нижньосілезького воєводства
 Бренник — село в гміні Руя Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства